Гладкий Анатолій Васильович ( 1945) — український і радянський математик.
 Гладкий Анатолій Михайлович — український радянський футбольний арбітр.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок